«Songs from the Labyrinth» — восьмий студійний альбом британського музиканта Стінга. Випущений у 2006 році.

Список композицій 

 «Walsingham» — 0:38
 «Can She Excuse My Wrongs» — 2:35
 «Ryght Honorable…» — 0:40
 «Flow My Tears (Lachrimae)» — 4:42
 «Have You Seen the Bright Lily Grow» — 2:35
 «…Then in Time Passing On…» — 0:32
 «The Battle Galliard» — 3:01
 «The Lowest Trees Have Tops» — 2:16
 «… And Accordinge as I Desired Ther Cam a Letter…» — 0:55
 «Fine Knacks for Ladies» — 1:50
 «…From Thence I Went to Landgrave of Hessen…» — 0:24
 «Fantasy» — 2:42
 «Come, Heavy Sleep» — 3:46
 «Forlorn Hope Fancy» — 3:08
 «…And from Thence I Had Great Desire to See Italy…» — 0:28
 «Come Again» — 2:56
 «Wilt Thou Unkind Thus Reave Me» — 2:40
 «…After My Departures I Caled to Mynde…» — 0:30
 «Weep You No More, Sad Fountains» — 2:38
 «My Lord Willoughby's Welcome Home» — 1:34
 «Clear or Cloudy» — 2:47
 «…Men Say That the Kinge of Spain…» — 1:01
 «In Darkness Let Me Dwell» — 4:12
 «Fields of Gold» — 3:34
 «Message in a Bottle» — 5:40
 «Have You Seen the Bright Lily Grow» — 2:42

Чарти

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт співака 

Альбоми Стінга
Жовтень 2006